Touros kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Touros (ort), Rio Grande do Norte, 
 Touros (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar